Volkscongres (Groningen)
 Nationaal Volkscongres - China
 Deutscher Volkskongress